

Persone
 Albert Heine – attore e regista tedesco teatrale e cinematografico
 Alice Heine – nobildonna statunitense, principessa consorte di Monaco
 Bobbie Heine – tennista sudafricana
 Cariba Heine –attrice sudafricana naturalizzata australiana
 Charles Heine – calciatore francese
 Eduard Heine – matematico tedesco
 Ferdinand Heine – naturalista e collezionista tedesco
 Heinrich Heine – poeta tedesco
 Hilda Heine – politica marshallese
 Jakob Heine – medico tedesco, primo ad aver descritto la poliomielite
 Jutta Heine – ex atleta tedesca
 Werner Heine – ex calciatore tedesco

Altro
7109 Heine – asteroide della fascia principale
Heine – cratere meteoritico sulla superficie di Mercurio